Hasakeh kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Al-Hasakah, provinshuvudstad, al-Hasakah, 
 Al-Hasakah District, distrikt, al-Hasakah, 

Robotskapade Syrienförgreningar